Хвалковиці (, ) — назва населених пунктів у Польщі і Чехії.

Населені пункти та їхні частини

 Хвалковиці — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Хвалковиці — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Хвалковиці — частина міста Ополе в Опольському воєводстві

Хвалковиці — село в окрузі Вишков
 Хвалковиці — село в окрузі Наход
 Хвалковиці — колишнє село в складі міста Оломоуць

Примітки